Analândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Analândia (kommun), São Paulo, 
 Analândia (ort), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar